Лысово — упразднённая деревня в Грязовецком районе Вологодской области. Входила в Вохтожское муниципальное образование, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет.

География 
Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 71 км.

История 
До 2004 года входила в состав Демьяновского сельсовета.

Упразднена 18 августа 2020 года.

Население 

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Грязовецкого района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области